Atinius ist der Gentilname folgender Personen:

 Aulus Atinius Paternus, römischer Offizier (Kaiserzeit)